Bouwwerk
 Groeve Duchateau, of Groeve de Tombe, voormalige mergelgroeve in de Nederlands provincie Limburg

Personen met de achternaam Duchateau of Duchâteau
 André-Paul Duchâteau, Belgisch stripauteur en scenarioschrijver
 Ernest Duchateau, Belgisch notaris en politicus
 Fons Duchateau, Belgisch politicus
 Hugo Duchateau, Belgisch kunstenaar
 Jarne Duchateau, Belgisch atleet
 Kim Duchateau, Belgisch stripauteur en cartoonist
 Mien Duchateau, Nederlandse atlete
 Myriam Duchâteau, Belgisch atlete
 Netta Duchâteau, Belgisch actrice en model
 Tony Duchateau, Belgisch atleet en atletiekcoach